Een verkeersweg:
N304 (België)
N304 (Frankrijk)
N304 (Nederland), zie Provinciale weg 304